Финал Кубка СССР по футболу 1972 состоялся 12 августа 1972 года. Московские «Торпедо» и «Спартак» не забили друг другу мячей по итогам основного и дополнительного времени, на следующий день состоялась переигровка, в которой также не удалось выявить победителя (1:1). В серии послематчевых пенальти «Торпедо» оказалось сильнее (5:1) и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и московское «Торпедо» в четвёртый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1947 году «Спартак» оказался сильнее (2:0), благодаря голам Николая Дементьева и Олега Тимакова. В 1952 году победили торпедовцы со счётом 1:0 (забил Валентин Петров. А спустя 6 лет успех вновь праздновали футболисты «Спартака», в дополнительное время сломившие сопротивление «Торпедо» (1:0, гол Никиты Симоняна).

На протяжении всего матча футболисты «Торпедо» владели территориальным и игровым преимуществом, чаще угрожая воротам соперника. На 4-й, 10-й и 19-й минутах опасно бил по воротам «Спартака» Владимир Юрин. Превосходство «Торпедо» особенно было заметно в начале второго тайма. Так на 51-й минуте счёт мог открыть Анатолий Дегтерёв, не успевший нанести удар после подачи Анатолия Фетисова. Через минуту Вадим Никонов пробил выше ворот «Спартака», после его же удара головой на 61-й минуте мяч зафиксировал вратарь красно-белых Юрий Дарвин.

«Спартак» лишь однажды потревожил голкипера «Торпедо» Виктора Банникова. Лишь в дополнительное время, на 100-й минуте, Банников в броске взял мяч после удара Евгения Ловчева. Матч завершился без забитых мячей и на следующий день была назначена переигровка.

Финал

Переигровка

Ход матча 
Второй матч проходил в равной борьбе. Счёт был открыт уже на 5-й минуте, когда при розыгрыше углового Вадим Никонов в высоком прыжке головой отправляет мяч в сетку ворот «Спартака», откликнувшись на точный навес с правой стороны Анатолия Фетисова. «Спартаку» понадобилось лишь 4 минуты, чтобы сравнять счёт в матче. После розыгрыша комбинации Валерием Андреевым и Михаилом Булгаковым мяч был отдан вглубь поля на набегавшего Виктора Папаева. Тот ударил по воротам, мяч задел кого-то из защитников «Торпедо» и оказался в сетке.

После перерыва футболисты «Торпедо» пошли на штурм ворот «Спартака», однако гол случился на 53-й минуте в противоположную сторону, отменённый после сигнала помощника арбитра. «Торпедо» продолжало атаковать весь второй тайм и дополнительное время, в целом же высокий темп игры сохранялся до самой концовки, несмотря на то, что команды играли уже второй матч с овертаймом за 2 дня. Всё решила серия пенальти, автозаводцы чётко исполнили все свои попытки, в то время как красно-белые реализовали лишь третий свой удар. В первом случае Папаев угодил выше ворот, а Вячеслав Егорович пробил далеко в сторону. «Торпедо» в пятый раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1972
СССР
Матчи ФК «Торпедо» Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
События 12 августа
События 13 августа
Август 1972 года
1972 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве